Arçay (Cher)
 Arçay (Vienne)

Desambiguações de topônimos